Limnia – villaggio di Cipro
 Limnia –  isola contesa tra Grecia e Turchia
 Limnia –  una regione dell'Impero di Trebisonda, oggi nella Turchia settentrionale
 Limnia –  un genere di mosche della famiglia delle Sciomyzidae